Dowbnja (russisch ) ist der Familienname folgender Personen: